Saint-Jean-le-Blanc (Calvados)
 Saint-Jean-le-Blanc (Loiret)